Lukul Licinije Lukul stariji
Lukul Licinije Lukul Pontski (Lukul Licinije Lukul mlađi)